Andréa Dessen, biologiste d'origine brésilienne ;
 Sarah Dessen (1970-), écrivaine américaine.